Чемпіонат Швейцарії з хокею 1958 — 47-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став ХК «Давос», НЛА покинув ХК «Ла Шо-де-Фон».

Підсумкова таблиця

Перехідний матч 
ХК «Ла Шо-де-Фон» — СК «Берн» 4:11

Найкращі бомбардири 
Ганс-Мартін Трепп («Ароза») - 26
Орвіль Мартіні (ХК «Янг Спрінтерс») - 26
Джан Баззі (ХК «Янг Спрінтерс») - 25

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія